Världsmästerskapet i bandy för herrar 1965 var det fjärde världsmästerskapet i bandy för herrar och spelades i det dåvarande Sovjetunionen, 21-27 februari 1965. 

Sovjetunionen vann turneringen och Norge tog sin första världsmästerskapsmedalj i bandy, silver. Både Finland och Sverige hamnade på två poäng. De ryska arrangörerna delade ut bronsmedaljerna till Finland, på grund av deras vinst i det inbördes mötet med Sverige. Men enligt det internationella bandyförbundet skulle målskillnad gälla vid lika poäng. Och där hade Sverige 6-7 mot Finlands 2-7. En ny uppsättning bronsmedaljer överlämnades därför till de svenska spelarna hösten 1965.

Matchen Sovjet-Norge lockade 29 000 åskådare, vilket blev alla tiders rekordpublik för VM-bandy.

Resultat

Tabell
Seger ger två poäng, oavgjort ger en poäng och förlust ger noll poäng.

Matcher

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Bandysidan - Världsmästerskapet 1965
Bandytipset kalenderbiteri - Världsmästerskapet 1965

1965 i Sovjetunionen
Internationella bandytävlingar i Sovjetunionen
Bandysäsongen 1964/1965
Sportevenemang i Moskva
1965
Sport i Archangelsk
Kursk
Ivanovo
Jekaterinburg
Moskva under 1900-talet